Marcos García puede hacer referencia a:

Marcos García Fernández (n. 1986), ciclista profesional español;
Marcos García Barreno (n. 1987), futbolista profesional español;
Marcos García Castro (1842-1909), abogado, militar y político cubano;
Marcos García Cristóbal (n. 1974), comisario de arte y gestor cultural español;
Marc García Antonell (n. 1996), baloncestista español;
Marc García Renom (n. 1988), futbolista andorrano.